Otospermophilus це рід гризунів із родини вивіркових, у якому є три види в Мексиці та США. Раніше Otospermophilus був поміщений до роду ховрахів Spermophilus, як підвид або видова група. Оскільки секвенування ДНК гена цитохрому b показало, що Spermophilus є парафелітичним для лучних собачок та бабаків,  тепер він відокремлений разом з шістьма іншими родами.

Види 

Три види Otospermophilus перелічені нижче. Це ті самі види, які раніше були згруповані в підроді Otospermophilus.

 Скелястий ховрах, Otospermophilus variegatus
 Каліфорнійський ховрах, Otospermophilus beecheyi
 Нижньо-Каліфорнійський ховрах, Otospermophilus atricapillus

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці Північної Америки
Вивіркові